Muritiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Muritiba (ort), Bahia, Conceição do Almeida, 
 Muritiba (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar